Gilletinus är ett släkte av skalbaggar. Gilletinus ingår i familjen Bolboceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Gilletinus